Отто Бруннер:
 Бруннер, Отто (1896—1973) — швейцарский коммунист, командир батальона «Чапаев».
 Бруннер, Отто (1898—1982) — австрийский историк.